Александр Лившиц:
 Лившиц, Александр Борисович (1933—2003) — советский артист эстрады, программист, один из двух первых ведущих детской радиопередачи «Радионяня».
 Лившиц, Александр Григорьевич (1932—1998) — танцовщик в «Кировском балете», режиссёр-постановщик, заслуженный артист РСФСР.
 Лившиц, Александр Маркович (1902—1967) — советский хозяйственный деятель, Лауреат Сталинской премии.
 Лившиц, Александр Яковлевич (1946—2013) — советский и российский экономист, министр финансов и вице-премьер правительства РФ в 1996—1997 гг., вице-президент холдинга «Русский алюминий» (2001—2013). См. также